

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Milv“ beginnt.

Milv 



Milva 
 Milva (1939–2021), italienische Sängerin und Schauspielerin

Milve 
 Milverton, Craig (* 1967), britischer Jazzmusiker (Piano, Gesang)

Milvy 
 Milvydas, Viktoras (* 1932), litauischer Schachspieler